Coquin est un nom commun, un adjectif ainsi qu’un patronyme.

Géologie 
 Nodule de phosphate de magnésium ou de phosphate de calcium.

Patronyme 
 François-Xavier Coquin, historien français.
 René-Jean Coquin, lanceur du disque français.
 Joséphine Jacques-André-Coquin, escrimeuse française.

Toponyme 
 Tête du Coquin, haut sommet du massif des Vosges.

Voir aussi